Савилово — название населённых пунктов:

Россия 
 Савилово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Савилово — село в Петровском районе Тамбовской области.